Восхо́д может означать:
 Восход — появление светила над горизонтом данного места.

Техника 
 «Восход» — серия многоместных советских космических кораблей для полётов по околоземной орбите.

 «Восход» — марка советских мотоциклов.
 «Восход» — советская трёхступенчатая ракета-носитель.
 «Восход» — тип судов на подводных крыльях.
 «Восход» — советский шкальный фотоаппарат.
 «Восход» — советская корабельная трёхкоординатная радиолокационная станция.

Предприятия и организации 
 НИИ «Восход» — российский научно-исследовательский институт, занимающийся разработкой и внедрением информационных и коммуникационных систем государственного и специального назначения.
 «Восход» — Калужский радиоламповый завод.
 «Восход» — павловский машиностроительный завод.

Литература 
 «Восход» — общественно-политическая газета Ишимбая (Башкортостан).
 «Восход» — ежемесячный русско-еврейский журнал, издававшийся в Российской империи с 1881 по 1906 годы.
 «Восход» — журнал Сибирского рёриховского общества, издаваемый с 2004 года.

Спорт 
Футбольные клубы
 «Восход» — советский футбольный клуб из Ленинска (ныне — Байконур).
 «Восход» (Джамбул) — название футбольного клуба «Тараз» в 1967—1968 годах.
 «Восход» (Славутич) — название футбольного клуба «Славутич» в 1995—1996 годах.
 «Восход» (Сумгаит) — название футбольного клуба «Хазар» в 1987 году.
 «Восход» (Уфа) — название футбольного клуба «Нефтяник» в 1998 году.

Топонимы

Белоруссия 
 Восход — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Восход — деревня в Лоевском районе Гомельской области.
 Восход — посёлок в Чечерском районе Гомельской области.
 Восход — деревня в Березинском районе Минской области.
 Восход — посёлок в Бобруйском районе Могилёвской области.
 Восход — посёлок в Краснопольском районе Могилёвской области.
 Восход — агрогородок в Могилёвском районе Могилёвской области.
 Восход — деревня в Славгородском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Восход — село в Абайском районе Карагандинской области.
 Восход — прежнее название села Долан Карасайского района Алматинской области.
 Восход — прежнее название села Аксогым Теректинского района Западно-Казахстанской области.
 Восход — прежнее название села Коссейит Шардарьинского района Южно-Казахстанской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория
 Восход — бывшее село, включённое в состав Керчи.
 Восход — село в Красногвардейском районе.
 Восход — посёлок в Городском округе Ялта/Ялтинском городском совете.

Россия

Алтайский край 
 Восход — посёлок в Залесовском районе.
 Восход — посёлок в Зональном районе.
 Восход — посёлок в Косихинском районе.
 Восход — посёлок в Хабарском районе.

Башкортостан 
 Восход — посёлок в Белокатайском районе.
 Восход — посёлок в Мишкинском районе.

Владимирская область 
 Восход — посёлок в Ковровском районе.

Калмыкия 
 Восход — посёлок в Октябрьском районе.

Калужская область 
 Восход — село в Жуковском районе.

Кемеровская область 
 Восход — посёлок в Промышленновском районе.

Краснодарский край 
 Восход — посёлок в Новокубанском районе.
 Восход — посёлок в Новопокровском районе.

Курганская область 
 Восход — посёлок в Мишкинском районе.

Ленинградская область 
 Восход — озеро в Выборгском районе.

Мордовия 
 Восход — посёлок в Старошайговском районе.

Московская область 
 Восход — посёлок городского типа, закрытое административно-территориальное образование в составе области.

Нижегородская область 
 Восход — село в городском округе Бор.
 Восход — посёлок в Варнавинском районе.
 Восход — посёлок в Лысковском районе.

Новгородская область 
 Восход — деревня в Волотовском районе.

Новосибирская область 
 Восход — деревня в Колыванском районе.
 Восход — посёлок в Новосибирском районе.

Орловская область 
 Восход — посёлок в Урицком районе.
 Восход — посёлок в Хотынецком районе.

Пермский край 
 Восход — деревня в Чусовском районе.

Ростовская область 
 Восход — посёлок в Мартыновском районе.

Рязанская область 
 Восход — село в Кадомском районе.
 Восход — деревня в Сасовском районе.

Саратовская область 
 Восход — посёлок в Балашовском районе.

Сахалинская область 
 Восход — село в Тымовском районе.

Свердловская область 
 Восход — посёлок в Камышловском городском округе.

Тамбовская область 
 Восход — посёлок в Кирсановском районе.
 Восход — посёлок в Моршанском районе, упразднён в 2003 году.

Татарстан 
 Восход — деревня в Лениногорском районе.

Тверская область 
 Восход — деревня в Весьегонском районе.
 Восход — деревня в Торжокском районе.

Тульская область 
 Восход — деревня в Кимовском районе.
 Восход — посёлок в Ленинском районе.

Ульяновская область 
 Восход — посёлок в Старомайнском районе.

Хабаровский край 
 Восход — посёлок в Хабаровском районе.

Челябинская область 
 Восход — посёлок в Брединском районе.

Чечня 
 Восход — посёлок в Шелковском районе.

Чувашия 
 Восход — село в Алатырском районе.

Украина 
 Восход — посёлок в Ясиноватском районе Донецкой области.
 Восход — село в Весёловском районе Запорожской области.

Примечания